Feleac (< Felek) poate fi:

 Feleac (Fellak, Szászfellak), localitate în Bistrița-Năsăud, România
 Feleacu (Erdőfelek, Felek), localitate în Cluj, România
 Feleacul, companie producătoare de dulciuri din Cluj Napoca

Vezi și 
 Feleag
 Avrig (Felek)

Toponime românești